Kenneth Knudsen kan referere til flere personer:
 Kenneth Knudsen (fodboldspiller) (født 1981) – en dansk fodboldspiller.
 Kenneth Knudsen (musiker) (født 1946) – en dansk musiker.